Ойконим

 Шейх-Эли — прежнее название села Днепровка в Джанкойском районе Крыма
 Шейх-Эли — прежнее название села Партизаны в Кировском районе Крыма
 Шейх-Эли — прежнее название исчезнувшего села Козловка в Белогорском районе Крыма
 Шейх-Эли — прежнее название исчезнувшего села Лебедево в Раздольненском районе Крыма
 Шейх-Эли — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма